The Very Best Of Najwa Karam é o primeiro álbum com os maiores sucessos da carreira da cantora libanesa Najwa Karam com os maiores sucessos da cantora de 1989 até o ano 2000. Este CD foi lançado em uma edição especial com uma compilação ao vivo intitulada Najwa Karam Live in Concert.

Faixas do CD
 Oyoun Qalbi
 Khaleek al-Ardh
 Majbourah
 Rouh Rouhi
 Ariftu Albi Lamin
 Maghroumeh
 Nuqta al-Satter
 Ma Hada La Hada
 Hazi Helo
 Khayarouni
 Ma Bassmahlak
 Sehrani
 Naghmet Hob
 Wrood Eddar
 Ya Habayeb
 Najwa 2000 (Medley Video) [Faixa Bônus]

Álbuns de Najwa Karam
Álbuns de 2001